NPO Radio 2, een Nederlandse radiozender 
BBC Radio 2, een zender van de BBC in het Verenigd Koninkrijk
Radio2, een Vlaamse radiozender